Сказание об Александре Македонском:

 «Сказание об Александре Македонском» — древнегреческий псевдоисторический роман.
 «Сказание об Александре Македонском» — народная русская сказка в сборнике (1873) А. Н. Афанасьева.
 «Талмудические сказания об Александре Македонском» (Спб., 1864; текст) — статья Ильи Оршанского.

См. также 
 «Александрия» (XII—XIII в.) — древнерусский роман.